Quaraí, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
Cuareim, een rivier op de grens van Brazilië en Uruguay, in het Portugees Quaraí genoemd